Pingeot ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Pingeot (* 1943), französische Kunsthistorikerin, Geliebte von François Mitterrand
 Mazarine Pingeot (* 1974), französische Journalistin und Schriftstellerin, nichteheliche Tochter von François Mitterrand